Lisman ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lisman (Alabama)
 Lisman (Kentucky)
 Lisman (Ohio)